Peter Evans peut désigner :
 Peter Evans (1928-), joueur de rugby à XV gallois ;
 Peter Evans (1961-), nageur australien ;
 Peter Evans (1961-), skipper néo-zélandais ;
 Peter Evans, musicien américain.